Igreja de Nossa Senhora da Soledade - templo católico em Recife, Pernambuco, Brasil.
 Convento e Igreja de Nossa Senhora da Soledade - templo católico em Goiana, Pernambuco, Brasil.